Отборочный турнир чемпионата мира по футболу среди женщин 1999 года в зоне УЕФА прошёл с 21 августа 1997 года по 11 октября 1998 года. В классе A за выход на чемпионат мира боролись 16 сборных. Победители групп напрямую отобрались в финальный турнир. Сборные, занявшие вторые места, получили шанс побороться за оставшиеся путёвки в стыковых матчах.

Класс A 

Победители групп напрямую выходят на чемпионат мира. Команды, занявшие вторые места, разыгрывают остальные две путёвки в стыковых матчах. Сборные, занявшие последние места в группах, играют стыковые матчи с представителями класса B за право сохранить прописку в высшем дивизионе на следующий отборочный цикл.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Класс B 

Победители групп играют стыковые матчи с командами, занявшими последние места в группах класса A, за право играть в высшем дивизионе в следующем отборочном цикле.

Группа 5

Группа 6

Группа 7 

 Грузия снялась после двух матчей.

Группа 8

Стыковые матчи за выход в финальный турнир 

Россия вышла на чемпионат мира.

Германия вышла на чемпионат мира.

Стыковые матчи за право играть в классе A 

Швейцария сохранила место в классе A.

Югославия перешла в класс A.

Англия сохранила место в классе A.

Испания сохранила место в классе A.

Примечания

Ссылки 
 Сайт ФИФА
 RSSSF

Чемпионат мира по футболу среди женщин 1999
1997 год в женском футболе
1998 год в женском футболе